Александр Стриженов:
 Стриженов, Александр Николаевич (1899—1978) — комбриг.
 Стриженов, Александр Олегович (род. 1969) — актёр, режиссёр, продюсер, телеведущий.